Campbell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Archibald James Campbell
 Arthur S. Campbell
 Berry Campbell
 Douglas Houghton Campbell
 Gael Jean Campbell
 Howard W. Campbell
 Jonathan A. Campbell
 Julian J.N. Campbell
 J.M. Campbell
 K.S.W. Campbell